Ингус Яковичс (; род. , Мадона, Латвия) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Лимож».

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе латышского клуба «Гулбенес Буки». Затем провёл сезон в «Риге», а с 2011 по 2014 год выступал за «Лиепаяс Лаувас».

С 2014 по 2016 год играл за рижский ВЭФ. В сезоне 2015/2016 в 21 игре Единой лиги ВТБ набирал в среднем 7 очков, 1,5 подбора и 2 передачи.

В июле 2016 года Яковичс подписал двухлетний контракт с «Нижним Новгородом», но в декабре нижегородский клуб воспользовался опцией расторжения контракта. В 8 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем 4,1 очка, 2,1 передачи и 0,8 подбора.

Сборная Латвии 
В составе сборной Латвии (до 20 лет) завоевал серебряные медали Чемпионата Европы в 2013 году. На этом турнире Яковичс записал на свой счет 13,6 очка, 3,5 передачи и 2,5 подбора.

С июля 2014 года входит в состав основной сборной Латвии.

В июне 2017 года Яковичс вошёл в предварительный состав сборной Латвии для подготовки к Евробаскету-2017.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Латвии: 2014/2015

Сборная Латвии 
  Серебряный призёр чемпионата Европы (до 20 лет): 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК ВЭФ

Баскетболисты Латвии
Разыгрывающие защитники
Игроки БК «Лиепаяс Лаувас»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Валмиера»
Игроки БК «Лимож»